Karst (regio), een gebied in Slovenië
 karst (geografie), de verzamelnaam van verschijnselen ontstaan door water en kalksteen, of een daardoor gekenmerkt landschap